Fiechtner ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Fiechtner (1843–1922), Schultheiß von Untertürkheim
 Heinrich Fiechtner (* 1960), deutscher Arzt und Politiker (MdL BW)
 Helmut Albert Fiechtner (1911–1984), österreichischer Journalist, Komponist, Musikkritiker und Musikschriftsteller
 Johann Fiechtner († 1692), deutscher Bildhauer
 Urs M. Fiechtner (* 1955), deutscher Schriftsteller und Menschenrechtsaktivist

Siehe auch:
 Fichtner
 Fiechter